Лангельн (Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Лангельн (Нёрдлихер-Форхарц) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.